Libi oder al-Libi ist der Familienname folgender Personen:

 Abu Faradsch al-Libi (* ?), libyscher mutmaßlicher Terrorist
 Abu Laith al-Libi († 2008), libysches al-Qaida-Mitglied
 Abu Yahya al-Libi (1963–2012), libyscher Terrorist, hochrangiges Führungsmitglied der Terrororganisation al-Qaida
 Ben Ali Libi (eigentlich Michel Velleman; 1895–1943), niederländischer Zauberkünstler